Bedford is een stadje (ville) in de Canadese provincie Quebec en telt 2667 inwoners (2006).

Stad in Quebec